Guttormsen ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Guttormsen (* 1968), norwegischer Jazzbassist
 Guttorm Guttormsen (* 1950), norwegischer Jazzmusiker
 Jon Guttormsen († 1576/77), norwegischer lutherischer Geistlicher, Superintendent von Stavanger, siehe Jon Guttormssøn 
 Oscar Guttormsen (1884–1964), norwegischer Leichtathlet
 Pål Guttormsen (* 1955), norwegischer Tischtennisspieler 
 Per Willy Guttormsen (* 1942), norwegischer Eisschnellläufer 
 Simen Guttormsen (* 2001), norwegischer Stabhochspringer
 Sondre Guttormsen (* 1999), norwegischer Stabhochspringer
 Ulf Guttormsen (* 1942), norwegischer Politiker, Abgeordneter des Storting 

Siehe auch:
 Guttormsson